Millinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Millinger (1935–2021), deutscher Fußballtrainer
 Magdalena Millinger (* 1994), österreichische Biathletin
 Stefanie Millinger (* 1992), österreichische Handstandakrobatin (Kontorsionistin)